Карнеги — шотландская фамилия.

Известные носители:
 Карнеги, Дейл (1888—1955) — американский педагог, психолог, писатель;
 Карнеги, Эндрю (1835—1919) — американский мультимиллионер.
 Институт Карнеги

Топонимы 
 Карнеги — озеро в штате Западная Австралия, Австралия;
 Карнеги (Lake Carnegie) — озеро в штате Нью-Джерси, США.

См. также 
 Карнеги-Хилл
 Карнеги-холл
 Карнегия
 Клан Карнеги
 Фонд Карнеги
 Московский центр Карнеги
 Центр глобальной политики Карнеги
 Ближневосточный Центр Карнеги
 Европейский Центр Карнеги
 Карнеги Индия
 Граф Нортеск
 Граф Саутеск